een hit van André Hazes en het Nederlands Elftal uit 1988, zie: Wij houden van Oranje (1988)
 een hit van Ali B en André Hazes uit 2006, zie: Wij houden van Oranje (2006)